Э́ллин () — в древнегреческой мифологии родоначальник греческого народа, по разным версиям бывший сыном либо Девкалиона и Пирры, либо Зевса, либо Посейдона и Антиопы.

Родился после Всемирного Потопа. Эллин — внук Прометея и Климены, а также Эпиметея и Пандоры.
От Эллина и нимфы Орсеиды родились дети Дор, Ксуф и Эол.

От Дора произошли дорийцы, а от Эола — эолийцы (эоляне).

Сыновья Ксуфа, Ион и Ахей, стали родоначальниками греческих племен ионийцев и ахейцев.

Эллин назвал по своему имени народ эллинами и разделил между детьми землю.
После женитьбы Эллин обосновался в Фессалии, где стал первым царём после Великого Потопа.
Через 8 лет после потопа справил игры.
После его смерти власть унаследовал от него его старший сын Эол. Гробница царя Эллина находилась на рыночной площади Мелитеи.

См. также 
 Эллины
 Эллада
 Елиса
 Эллин (имя)

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Фессалии